Les élections législatives chypriotes de 2001 ont eu lieu le . Au total, 56 députés ont été élus.

Résultats

Références 

Chypre
2001
2001 à Chypre
Politique en mai 2001